Змагання з плавання на дистанції 200 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 3 серпня (попередні запливи і півфінали) і 4 серпня (фінал).

Результати

Попередні запливи 
Початок попередніх запливів 3 серпня о 10:27.

Півфінали
Початок півфіналів 3 серпня о 18.42.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Фінал відбувся 4 серпня о 17:32.

Примітки 

200 метрів вільним стилем (чоловіки)